En Polognem Piaseczno désigne :

 Piaseczno, ville de la voïvodie de Mazovie
 Powiat de Piaseczno
 Gmina de Piaseczno

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Piaseczno, village du powiat de Lipno, 
 Piaseczno, village du powiat de Sępólno

dans la voïvodie de Lublin
 Piaseczno, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Piaseczno, village du powiat de Grójec
 Piaseczno, village du powiat de Mińsk
 Piaseczno, village du powiat de Radom

dans la voïvodie de Poméranie
 Piaseczno, village du powiat de Słupsk
 Piaseczno, village du powiat de Tczew

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Piaseczno, village du powiat de Choszczno
 Piaseczno, village du powiat de Drawsko
 Piaseczno, village de la gmina de Banie
 Piaseczno, village de la gmina de Trzcińsko-Zdrój

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Piaseczno, village du powiat de Bartoszyce
 Piaseczno, village du powiat de Działdowo

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Piaseczno, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Piaseczno, village